Dóm, či katedrála svatého Štěpána je termín označující více církevních staveb zasvěcených prvomučedníkovi svatému Štěpánovi Jeruzalémskému, uherskému králi Štěpánovi I., či papeži Štěpánovi I. Jsou to například následující katedrály:

 katedrála svatého Štěpána (Skadar)

 katedrála svatého Štěpána (Brisbane) 

 katedrála svatého Štěpána (Litoměřice)

 katedrála svatého Štěpána (Agde) 
 katedrála svatého Štěpána (Auxerre)
 katedrála svatého Štěpána (Besançon)  
 katedrála svatého Štěpána (Bourges) 
 katedrála svatého Štěpána (Cahors) 
 katedrála svatého Štěpána (Châlons-en-Champagne) 
 katedrála svatého Štěpána (Limoges)
 katedrála svatého Jana Křtitele a svatého Štěpána (Lyon)
 katedrála svatého Štěpána (Meaux)
 katedrála svatého Štěpána (Mety)
 katedrála svatého Štěpána (Paříž)
 katedrála svatého Štěpána (Paříž, zaniklá) – zaniklá katedrála, předchůdkyně Notre-Dame
 katedrála svatého Štěpána (Saint-Brieuc)
 katedrála svatého Štěpána (Sens)
 katedrála svatého Štěpána (Toul)
 katedrála svatého Štěpána (Toulouse)

 katedrála svatého Štěpána (Hvar)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie, svatého Štěpána a svatého Ladislava (Záhřeb)

 katedrála svatého Štěpána (Ancona)
 katedrála svatého Štěpána (Biella)
 katedrála svatého Štěpána (Bologna)
 katedrála svatého Štěpána (Concordia Sagittaria)
 katedrála svatého Štěpána (Lesina)
 Konkatedrála svatého Štěpána (Modigliana)
 katedrála svatého Štěpána a Nanebevzetí Panny Marie (Pavia)
 katedrála svatého Štěpána (Prato)
 katedrála svatého Štěpána (Scutari)

katedrála (bazilika) svatého Štěpána (Budapešť)
 katedrála svatého Štěpána (Ostřihom)
 katedrála svatého Štěpána (Székesfehérvár)

 katedrála svatého Štěpána a svatého Sixta (Halberstadt) 
 Katedrála svatého Martina z Tours a svatého Štěpána (Mohuč)
 katedrála svatého Štěpána (Pasov) 
 Katedrála Panny Marie a svatého Štěpána (Špýr)

 katedrála svatého Štěpána (Vídeň) 

 katedrála svatého Štěpána (Phoenix) 
 katedrála svatého Štěpána (Owensboro) 
 katedrála svatého Štěpána (Harrisburg) 
 katedrála svatého Štěpána (Wilkes-Barre)

Související články 
 Bazilika svatého Štěpána
 Kostel svatého Štěpána